Stanisław Jeremiasz Szkoc (ur. 29 kwietnia 1890 w Czeladzi, zm. 17 marca 1981 – tamże) – nauczyciel, społecznik.
Uczył mn. łaciny, rosyjskiego, niemieckiego, geografii, historii oraz zajęć praktycznych czy wychowania fizycznego. Jako nauczyciel przepracował 55 lat.

Życiorys 
Ukończył gimnazjum Księży Salezjanów w Daszowie koło Stryja, następnie wyjechał do Rosji gdzie kontynuował naukę w Seminarium Nauczycielskim w Kursku. 15 września 1911 zdał tam egzamin na nauczyciela, w tym samym roku został pedagogiem w Publicznej Szkole Powszechnej w Koziegłowach. W 1916 zakończył pracę z powodu organizacji manifestacji szkolnej dla uczczenia Święta 3 Maja. W tym samym roku rozpoczął pracę w Szkole Publicznej przy kopalni węgla Czeladź w dzielnicy Piaski, gdzie pracował do 1945 r.

W czasie I Wojny Światowej Stanisław Szkoc wraz z ks. Kluszczyńskim organizował pomoc żywnościową i materialną dla organizujących się oddziałów Strzelca a później Wojska Polskiego Na początku 1920 r. na ochotnika wstępuje do Wojska Polskiego i bierze udział w bitwie pod Radzyminem.

Podczas II Wojny Światowej organizował tajne nauczanie na terenie Piasków, potem Czeladzi a następnie w Przeczycach.

Od 1945 został stałym nauczycielem w Czeladzkiej Szkole Powszechnej nr. 1, w której pracował do 1965 r. Szkoła zawdzięcza mu liczne sukcesy sportowe swoich uczniów.

Praca gimnastyczno-sportowa 
W pierwszych latach II Rzeczypospolitej należał do pionierów i pierwszych prezesów Klubu Sportowego "Brynica", który to Klub dał podstawy organizacyjne Czeladzkiemu Klubowi sportowemu CKS Czeladź. W latach międzywojennych oraz po II Wojnie światowej na stadionie sportowym, szkolnym oraz w parku Jordana organizował występy z udziałem od 200 do 300 ćwiczących uczniów i uczennic. Odbywały się z okazji Dnia Dziecka, Dni sportu, z okazji zakończenia roku szkolnego. Uprawnienia te zdobył uczestnicząc w licznych kursach Towarzystwa gimnastycznego Sokół (brał udział w zlotach i pokazach urządzanych w Krakowie, Lwowie, Poznaniu i Pradze). Pokazy obejmowały dyscypliny gimnastyczne, obrazy ćwiczeń wolnych: maczug, wywijadeł, lanc, kos kosynierów Bartosza Głowackiego, lasek, kilofów, korowody oraz tańce przy akompaniamencie orkiestr przyzakładowych. W pracy gimnastyczno-sportowej współpracował mn. z Józefem Pawełczykiem.

Uratowanie życia Kazimierzowi Kusztypowi 
W grudniu 1959 r.  Stanisław Szkoc uratował życie 9 letniemu chłopcu – Kazimierzowi Kusztypowi, uczniowi 2 klasy Szkoły nr. 1. Zdarzenie miało miejsce na Przetoku (zalew wodny obok Brynicy). nauczyciel udał się z uczniami na ślizgawkę, by doskonalić ich umiejętności łyżwiarskie. Prowadząc zajęcia zauważył, że pod jednym z chłopców z kilkunastoosobowej grupy, która też przyszła pojeździć na łyżwach, załamał się lód. Chłopak wpadł do wody, tonął. Szkoc, mający już 68 lat, z narażeniem życia, wskoczył do trzymetrowej toni i wydobył tonącego.

Rodzina 
Stanisław Szkoc miał 3 synów i 3 córki. Syn Jan Szkoc był wieloletnim proboszczem Parafii pw. Św. Tomasza na Pogoni w Sosnowcu. Wnuczka Stanisława Szkoca – Barbara Gruszka-Zych to poetka, dziennikarka i reporterka.

Przypisy 

Ludzie urodzeni w Czeladzi
Członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (II Rzeczpospolita)
Urodzeni w 1890
Zmarli w 1981
Polscy nauczyciele
Uczestnicy Bitwy Warszawskiej (1920)
Uczestnicy tajnego nauczania na ziemiach polskich 1939–1945